Psalterium eller psaltare kan ha flera betydelser:

 Psaltare (musikinstrument) – ett musikinstrument
 Psalterium eller psaltare – en av Gamla Testamentets böcker, se Psaltaren
 Psalterium (bönbok)– en bönbok